У́лица Ермака́ — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Белоруссия 
 Улица Ермака — улица в Новочеркасске

Россия 
 Улица Ермака — улица в Иваново.
 Улица Ермака — улица в Новосибирске.
 Улица Ермака — улица в Тюмени.

Переулок Ермака 
 Переулок Ермака — переулок в Петрозаводске.